Oconee Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oconee Township (Illinois)
 Oconee Township (Nebraska)